I’m Not Dead Tour — третий концертный тур американской певицы Pink в поддержку её четвёртого альбома I'm Not Dead. Тур состоялся в Европа, Северная Америка, Океания, Африка и Азия.

О туре 
После выступления на нескольких рекламных шоу по Северной Америке и Европе, Pink сообщила, что её тур пройдет весной 2006. «I’m Not Dead Tour» начался в Северной Америке в ночных клубах и театрах. Pink объяснила: «Маленькие концерты, там […] вы сможете почувствовать, что все вспотели, это так близко и знакомо. Это душно, это накурено, это хорошо». Pink продолжила свой тур в Европе и Австралии, выступая большей частью на аренах. Поскольку её альбом получил движущую силу, она присоединилась к Джастину Тимберлейку на разогреве его тура FutureSex/LoveShow, в отдельных местах проведения в США. Pink вернулась в Европу летом 2007, играя на открытом воздухе/фестивалях. Она закончила тур в Южной Африке. Тур стал одним из самых успешных туров в 2006 и 2007 гг. В Австралии она стала самой успешной артисткой в то время. Австралийский тур заработал $41.5 миллиона и был самым успешным туром Pink до её тура Funhouse в 2009.

Открывающий акт 
 Марион Равен (Германия)
 Гари «Мадбоун» Купер (Великобритания) (Лето 2006)
 The Coronas (Великобритания) (отдельные места проведения) (Лето 2007)
 Рэйчел Варвик (Кардифф) (Лето 2007)
 Smokin Circus (Кардифф) (Лето 2007)
 Мария Дэйнес (Кардифф) (Лето 2007)
 Infernal (Оденсе)
 The Androids (Австралия)
 Лилли (Европа) (отдельные места проведения)
 Sorgente (Europe) (отдельные места проведения)
 Лаам (Париж)
 Excuse Me Moses (Шладминг)
 Kamera (Европа) (тдельные места проведения)
 Vanilla Ninja (Европа) (отдельные места проведения)

Сет-лист

Даты тура 

a Этот концерт был частью «Summer Bash».
b Этот концерт был частью «KISS 106.1 B.F.D.».
c Этот концерт был частью «MIX 93.3 Red, White & Boom».
d Этот концерт был частью «AVO Sessions».
f Этот концерт был частью «BestFest».

h Этот концерт был частью «Moon & Stars Festival».
i Этот концерт был частью «Killarney Festival».
j Этот концерт был частью «Liverpool Summer Pops».
k Этот концерт был частью «Paléo Festival».
l Этот концерт был частью «Sporting Summer Festival».
m Этот концерт был частью «Lokerse Festival».
n Этот концерт был частью «Sziget Festival».

o Этот концерт был частью «Heitere Open Air Festival».
p Этот концерт был частью «Taubertal Festival».
q These concerts are a part of «V Festival».
r Этот концерт был частью «Party for Animals Worldwide».
s Этот концерт был частью «BergenFest».
t Этот концерт был частью «Beatstad Festival».
u Этот концерт был частью «Terres Rouges Festival».

Источник:
Отмены
 1 июля 2007 София, Болгария Стадион Локомотив
 19 июля 2007 Афины, Греция Olympic Stadium Market (часть «Fly BEEyond Festival»)

Бокс-офис

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный австралийский сайт
 Официальный британский сайт

Концертные туры Пинк
Концертные туры 2006 года
Концертные туры 2007 года